Тремео́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Фіністер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 500 км на захід від Парижа, 190 км на захід від Ренна, 14 км на південний захід від Кемпера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 465 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1273,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Фіністер

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт Сайт мерії муніципалітету Тремеок 
 [ Розташування муніципалітету Тремеок на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Муніципалітети департаменту Фіністер